Název Vavřinec má více míst:
 Vavřinec (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Vavřinec (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora
 Vavřinec (potok) – horní tok říčky Výrovky (levého přítoku Labe u Nymburka) 

Další významy: 
 Vavřinec (jméno) – mužské jméno. 
 Svatý Vavřinec – křesťanský mučedník ze 3. století
 Kocour Vavřinec – hlavní postava dětských komiksů Dagmar Lhotové a Věry Faltové

Externí odkazy